Barnatro (Alfvén), een muzikale compositie van de Zweeds componist Hugo Alfvén 
Barnatro (lied), een Zweeds geestelijk lied van Ejnar Westling